Ajon (eiland), een Russisch eiland in de Oost-Siberische Zee
 Ajon (plaats), een plaats en poolstation aan noordwestzijde van dit eiland
 Ajon (rivier), een rivier in het Franse departement Calvados